Bărbătești se poate referi la:
 Localități din România
 Bărbătești, Argeș
 Bărbătești, Gorj, reședința comunei cu același nume
 Bărbătești, Iași
 Bărbătești, Vâlcea, localitate în comuna cu același nume

Vezi și 
 Bărbătescu, Ialomița
 Bărbat (dezambiguizare)

Toponime românești